Bājitpur är en ort i Bangladesh.   Den ligger i provinsen Dhaka, i den centrala delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Dhaka. Bājitpur ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bājitpur är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om Bājitpur. Runt Bājitpur är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Bhairab Bāzār,  kilometer söder om Bājitpur.

Tropiskt monsunklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Dhaka (provins)